Египет принимал участие в летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в семнадцатый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Состав сборной

Результаты соревнований

Гандбол

Мужчины 
Мужская сборная Египта квалифицировалась на Игры, заняв первое место на чемпионате Африки 1991 года.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

 Матч за 11-е место

Итог: По результатам олимпийского гандбольного турнира мужская сборная Египта заняла 11-е место.

Футбол

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 '''Группа B

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com

1992
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года